Refugee (englisch für Flüchtling) bezeichnet:

 einen indischen Film, siehe Refugee (Film)
 eine britische Progressive-Rock-Band, siehe Refugee (Band)